Due unità dell'United States Navy sono state battezzate USS Long Island in omaggio a Long Island, l'isola dalla maggiore superficie della costa orientale degli Stati Uniti d'America:

 – peschereccio da traino a vapore acquistato dall'United States Navy il 18 aprile 1917 e venduto 1º dicembre 1919.
 – portaerei di scorta, capoclasse dell'omonima classe e prima unità in quel ruolo, varata l'11 gennaio 1940 e venduta il 24 aprile 1947.